Kolovrat – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Kolovrat – wieś w Słowenii